Сан-Кристофоро () — гора в Сан-Марино. Находится между Фьорентино и Монтеджардино.

На горе находился замок Торричелла, построенный около 1140 и уничтоженный в 1465 году.

Примечания 

Горы Сан-Марино